Die Kanadische Unterhauswahl 1985 fand am 8. November 1965 statt. Es waren die 27. Wahl des kanadischen Unterhauses (engl. 27th Canadian General Election, frz. 27e élection fédérale canadienne). Gewählt wurden 265 Abgeordnete des Unterhauses (engl. House of Commons, frz. Chambre des Communes). Die bisher regierende Liberale Partei von Lester Pearson konnte zwar einige Sitze hinzugewinnen, doch verfehlte sie erneut knapp die absolute Mehrheit und war zur Bildung einer Minderheitsregierung gezwungen.

Die Wahl 
Die Liberalen wiesen auf die Einlösung ihrer Wahlversprechen von 1963 hin, insbesondere die Schaffung neuer Arbeitsplätze, die Senkung der Einkommensteuer sowie höhere Familienzulagen und Studentendarlehen. Die nächsten großen Vorhaben, die Einführung eines allgemeinen staatlichen Gesundheitswesens und eines Pensionskassensystems, konnten bis zur folgenden Wahl mit Unterstützung kleinerer Parteien ebenfalls umgesetzt werden.

Trotz verlorener Wahl behauptete sich der ehemalige Premierminister John Diefenbaker zunächst als Parteivorsitzender der Progressiv-konservativen Partei, unterlag aber 1967 beim Parteikongress und musste das Amt an Robert Stanfield abgeben.

Die Neuen Demokraten von Tommy Douglas verzeichneten zwar den größten Zuwachs beim Wähleranteil, doch resultierten wegen des Mehrheitswahlrechts nur vier zusätzliche Sitze. Von der Social Credit Party of Canada hatte sich nach internen Machtkämpfen eine französischsprachige Partei, der Ralliement créditiste, abgespalten, die ein besseres Ergebnis als die englischsprachige Mutterpartei erzielte. Erstmals zur Wahl trat die Parti Rhinocéros an, eine vom Nashorn Cornelius I. angeführte Spaßpartei.

Die Wahlbeteiligung betrug 74,8 %.

Ergebnisse

Gesamtergebnis

Ergebnis nach Provinzen und Territorien

Siehe auch 
 Wahlen in Kanada

Weblinks 
 Elections Canada (Wahlbehörde)

Einzelnachweise 

1965
Parlamentswahl 1965
Unterhauswahl 1965
John Diefenbaker